Etalon se poate referi la:

 Etalon, concept folosit pentru standardizare în știință
 Etalon (metrologie)
 Étalon, Somme,  comună în departamentul Somme, Franța
 Etalon aur, sistem de organizare monetară
 Etalon argint 
Vezi și despre bimetalism.

Note